Trinity Episcopal Church Complex ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity Episcopal Church Complex (Saugerties, New York), NRHP-ID 98001006
 Trinity Episcopal Church Complex (Mount Vernon, New York), NRHP-ID 97001494